Laonome () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Laonome (Tochter des Guneus), Gemahlin des Alkaios und Mutter des Amphitryon
 Laonome (Tochter des Amphitryon) und der Alkmene; Schwester des Herakles
 Laonome (Gemahlin des Odoidokos), Mutter des Kalliaros